Lõhmus ist der Familienname folgender Personen:

 Aivo Lõhmus (1950–2005), estnischer Schriftsteller und Kritiker
 Lembit Lõhmus (* 1947), estnischer Grafiker
 Sven Lõhmus (* 1972), estnischer Musikproduzent
 Uno Lõhmus (* 1952), estnischer Jurist